— режиссёр-мультипликатор японской анимации (аниме), аниматор, сценарист.

Кавадзири считается одним из основных режиссёров, принесших в аниме более «тяжелые» темы, такие как секс, жестокость и насилие.

Биография 
Ёсиаки вырос и получил образование в Иокогаме. После окончания школы в 1968 году несколько лет работал аниматором на студии Mushi Production Animation до её банкротства в 1972 году. Затем перешел на работу в студию Madhouse. Режиссёрский дебют состоялся в 1984 году, когда он в соавторстве с Кадзуюки Хирокавой снял полнометражный фильм по мотивам космооперы «Человек-линза» (), а первой самостоятельной работой стал фильм «Город чудищ», снятый им в 1987 году.

Фильмография

Режиссёр 
Человек-линза (яп. SF 新世紀 レンズマン СФ Синсэйки Лэнсман) — полнометражный аниме-фильм, 1984
 Город чудищ  — полнометражный аниме-фильм, 1987
 Лабиринт сновидений  — режиссёр эпизода «Бегущий человек», 1987
Жар-птица: Глава о космосе — OVA, 1987
 Синдзюку — город-ад  — OVA, 1988
 Гоку: Полуночный глаз  — OVA, 1989
 Кибергород Эдо 808  — OVA, 1990
 Манускрипт ниндзя — полнометражный аниме-фильм, 1993
 Кокпит  — режиссёр первого эпизода, 1993
 Могучая Бёрди  — OVA, 1996
 D: Жажда крови — полнометражный аниме-фильм, 2000
 X — сериал, 2001
 Аниматрица — режиссёр серии «Программа», 2003
 Горец: В поисках мести () — полнометражный аниме-фильм, 2007

Примечания

Ссылки 
 

Режиссёры мультипликации Японии